Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1941 se dispute à Berkeley du  au .

Margaret Osborne remporte le simple dames. En finale, elle bat Patricia Canning.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patricia Canning et Margaret Osborne.

Résultats en simple

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1941
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1941
Septembre 1941
Octobre 1941